Água Boa, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Água Boa, municipalité de l'État du Mato Grosso.